14 км — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги на однопутной ветке Павловский Посад — Электрогорск. Расположена на юге города Электрогорска городского округа Павловский Посад Московской области.

Остановочный пункт имеет одну высокую боковую пассажирскую платформу полной длины (рассчитана на приём двенадцативагонного электропоезда). Платформа расположена с восточной стороны от пути. Турникетами не оборудована.

С 2009 года касса на платформе закрыта по причине нерентабельности.

На платформе имеют остановку все проходящие в обоих направлениях электропоезда. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в поездах у разъездных кассиров.

Вблизи платформы расположена конечная остановка «Мебельный комбинат» автобусного маршрута № 5 «Мебельный комбинат — ул. Калинина».

6 апреля 2020 года платформа открылась после реконструкции.

Состояние платформы и прилегающей территории 
Пассажирская платформа в течение длительного времени не подвергалась ремонту и к весне 2013 года пришла в предаварийное состояние: на плитах образовались ямы и провалы, у ведущей на платформу пешеходной лестнице обвалились ступеньки и были сломаны перила. Система электроосвещения платформы находится без должного техобслуживания, закрытый кассовый павильон оказался в бесхозном состоянии.

Также неудовлетворительно обстоит дело с уборкой мусора с платформы и прилегающей территории, принадлежащей ОАО РЖД.

В августе 2010 года и в мае 2011 года в расположенном южнее платформы лесу произошли пожары, причём во втором случае причиной возгорания стала халатность гастарбайтеров, нанятых для уборки прилегающей к путям территории от сухих веток и деревьев.

Примечания

Ссылки 
 Савичева Е. Оказывается, «событий» не хватает… // Электрогорские вести. — 2013. — № 21 (773). С. 3. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Остановочный пункт 14 км на railwayz
 Паспорт остановочного пункта на «Единая сетевая разметка»
 Расписание движения электропоездов на сайте tutu.ru:
14 км — Электрогорск
14 км — Москва

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Электрогорска